Такуарал-ди-Гояс ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Центр штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Анаполис. Население составляет 3531 человек на 2006 год. Занимает площадь 201,392 км². Плотность населения — 16,0 чел./км².

Праздник города —  1 октября.

История 
Город основан 25 июля 1958 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 14.983.589,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.414,73 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,726 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Гояс